Кубок Косафа 2000 — 4-й розыгрыш Кубка КОСАФА.

Первый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Детали Кубка КОСАФА 2000 на сайте RSSSF

Футбол в Африке в 2000 году
Кубок КОСАФА